Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 481 dans le monde.

 Route fédérale 481 en Allemagne
 BR-481 au Brésil
 Interstate 481 aux États-Unis
 Route nationale 481 en France